OZK steht für:
 Bank OZK, US-amerikanisches Kreditinstitut
 Oskar-Ziethen-Krankenhaus, deutsches Krankenhaus

Abkürzung